Аурлус Мабеле (, имя при рождении — Орельен Миатсонама, 26 октября 1953, Браззавиль, Республика Конго — 19 марта 2020, Париж, Франция) — конголезский  и . Известен также как «король сукуса». Отец французской рэп-исполнительницы .

Биография 
Родился в районе Поко-Поко города Браззавиль под именем Орельен Миатсонама. В 1974 году совместно с Жаном Бароном, Педро Вапечкадо и Мавом Кашарелем создал группу Les Ndimbola Lokole.

В 1986 году ради развития карьеры музыканта переехал в Европу, где вместе с Дибло Дибала и Мавом Кашарелем создал группу Loketo.

Смерть 
Умер 19 марта 2020 года в Париже от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Дискография 
Избранная дискография:

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от COVID-19 во Франции